W Rumunii
 Strâmtura – gmina w okręgu Marmarosz
 Strâmtura – wieś w okręgu Marmarosz, w gminie Strâmtura
 Strâmtura – wieś w okręgu Suczawa, w gminie Vama